Ahmad Ibrahim Khalaf – calciatore iracheno, difensore
 Ahmed Khalaf – cestista egiziano
 Hevrin Khalaf – politica curda con cittadinanza siriana
 Khaled Khalaf – ex calciatore kuwaitiano, attaccante
 Roula Khalaf – giornalista britannica di origine libanese